łęk sklepienny – element konstrukcyjny i dekoracyjny sklepienia
 Zgrupowanie Gurt – oddział walczący w powstaniu warszawskim